Серге́й Вячесла́вович Горпи́шин (род. 31 августа 1997 года, Эрланген, Германия) — российский гандболист, выступающий за клуб «Людвигсхафен» и сборную России.

Карьера 
Сын двукратного олимпийского чемпиона по гандболу Вячеслава Горпишина. Родился в Германии, где тогда выступал отец.

Начинал профессиональную карьеру в клубе «Шпринге». В июле 2017 года подписал однолетний контракт с немецким клубом «Эрланген».

Выступал на молодёжном чемпионате Европы 2016.

Статистика 
Статистика Вячеслава Горпишина в сезоне 2018/19 указана на 26.11.2018.

Примечания

Ссылки 
 http://rushandball.ru/players/8470/gorpishin-sergej-vyacheslavovich#stats
 https://www.oblgazeta.ru/sport/24888/

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты России
Игроки мужской сборной России по гандболу
Игроки ГК «Эрланген»
Игроки ГК «Вардар»
Игроки ГК ЦСКА Москва